Нормални људи се може односити на:
 Нормални људи (филм)
 Нормални људи (роман)
 Нормални људи (ТВ серија)